Paulo Bernardo peut désigner :

 Paulo Bernardo (1952-), homme politique brésilien ;
 Paulo Bernardo (1974-), athlète portugais spécialiste du lancer du disque ;
 Paulo Bernardo (2002-), footballeur portugais ;

Notes et références